Thompson River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Thomson River (vattendrag i Australien), Victoria, 
 Thompson River (vattendrag i Australien), Queensland,

Kanada 

 Thompson River, British Columbia, vattendrag, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar